Schetelig ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob August Schetelig (1764–1833), deutscher Mediziner und Politiker
 Jakob Schetelig (1875–1935), norwegischer Geologe
 Karl Martin Ludwig Schetelig (1808–1881), deutscher Industrieller

Siehe auch:
 Schetelich